

Раунд-Лейк — місто, штат Міннесота
 Раунд-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Раунд-Лейк — селище, штат Іллінойс
 Раунд-Лейк — селище, штат Нью-Йорк